

Населені пункти та їхні частини
 Звежинець — місто в Замойському повіті Люблінського воєводства
 Звежинець — гміна в Замойському повіті Люблінського воєводства
Села
 Звежинець — село в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Звежинець — село в гміні Сенниця-Ружана Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Звежинець — село в гміні Седлісько Новосольського повіту Любуського воєводства
 Звежинець — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Звежинець — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Звежинець — село в гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Звежинець — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Звежинець — село в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Звежинець — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
Райони
 Звежинець — частина міста Закопане в Татранському повіті Малопольського воєводства
 Звежинець — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Звежинець — частина міста Глогувек у Прудницькому повіті Опольського воєводства
 Звежинець — частина міста Білосток в Підляському воєводстві
 Звежинець — частина міста Тихи в Сілезькому воєводстві
 Звежинець — частина міста Влощова в Влощовському повіті Свентокшиського воєводства
 Звежинець — частина міста Курник у Познанському повіті Великопольського воєводства
 Звежинець — частина села Раходоще в гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Звежинець — частина села Іспіна в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Звежинець — частина села Добркув у гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Звежинець — частина села Зборув у гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Звежинець — частина села Олесниця в гміні Олесниця Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Звежинець — частина села Старий Ґельонд у гміні Сорквіти Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Звежинець — частина села Боґачево в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
Осади
 Звежинець — осада в гміні Біловежа Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Звежинець — осада в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Звежинець — осада в гміні Кшиж-Велькопольський Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Звежинець — лісова осада в гміні Роґужно Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Звежинець — лісова осада в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Звежинець — лісова осада в гміні Дзешковіце Красницького повіту Люблінського воєводства
 Звежинець — лісова осада в гміні Макув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Звежинець — лісова осада в гміні Кунув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Звежинець — лісова осада в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Звежинець — лісова осада в гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства
 Звежинець — лісова осада в гміні Ґродзіськ-Велькопольський Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
Річки
 Звежинець — річка, права притока Бзури

Інше 
 Звежинець — польська назва села Жверинас у Вільнюському районі Литви

Примітки